Потреро Ларго има више значења:

 Потреро Ларго, Виља дел Потреро (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро Ларго (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Потреро Ларго (Мазатекочко де Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Потреро Ларго (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику